Aach, ville de Bade-Wurtemberg ;
 Aach, ville de Rhénanie-Palatinat ;
 Linzer Aach, rivière de la région de Linzgau en Bade-Wurtemberg ;
 Memminger Aach, rivière de Bavière ;
 Radolfzeller Aach, rivière du sud de la Bade-Wurtemberg ;
 Zwiefalter Aach, rivière de Bade-Wurtemberg ;

 Aach, rivière d'Arbon.